Светотень:

 Светотень — наблюдаемое на поверхности объекта распределение освещённости, создающей шкалу яркостей.
 Светотень — рок-группа из Уфы.